«Stay with Me» — песня британского автора-исполнителя Сэма Смита, изданная в качестве сингла с его дебютного студийного альбома 2014 года In the Lonely Hour. Авторами песни стали сам Сэм Смит и Джимми Напьер.

На данный момент «Stay with Me» является самым коммерчески успешным синглом Смита; она возглавила хит-парады Великобритании, Канады, Новой Зеландии и ещё в нескольких странах.

8 февраля 2015 года песня удостоилась двух премий Грэмми в номинациях «Запись года» и «Песня года».

Информация о песне 
25 марта 2014 состоялась премьера «Stay with Me» в эфире BBC Radio 1. 29 марта Сэм Смит выступил с песней в эфире американского шоу Saturday Night Live.

Видеоклип «Stay With Me» появился на YouTube on 27 марта. Клип был снят в лондонском районе . Режиссёром видео стал Джейми Трейвз. Клип «Stay with Me» был номинирован на премию MTV Video Music Awards в категории Лучшее мужское видео и Artist to Watch. 24 августа, на церемонии вручения премии, Сэм Смит выступил со «Stay With Me».

Во время одного их выступлений Сэм Смит исполнил «Stay With Me» дуэтом с Мэри Джей Блайдж.

Кавер-версии «Stay With Me» исполняли Эд Ширан, Florence and the Machine, Вин Дизель, Крис Браун, Келли Кларксон, Charli XCX, FKA twigs, а также участники шоу талантов — 6 и 7 сезона американской версии шоу Голос и .

Критика 
«Stay With Me» получила, в основном, положительные оценки музыкальных критиков. Рецензент сайте Digital Spy отметил эмоциональность композиции и вокал Сэма Смита. Отзыв от Rolling Stone дал нейтральную характеристику. Положительный отзыв (вместе с оценкой альбома) был опубликован Nouse, «Stay With Me» была названа «вызывающей эйфорию», «несомненно одной из лучших песен с альбома». В отзыве от The Upcoming отмечена искренность песни и влияния госпела. В июле 2014 года Billboard включил «Stay With Me» в список «10 лучших песен 2014 (из уже изданных)». Журнал Variance Magazine назвал композицию Песней лета 2014..

Список композиций

Чарты

Недельный чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-
!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология выпуска

Примечания 

Синглы Capitol Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни Сэма Смита
Премия «Грэмми» за лучшую запись года
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Соул-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Песни, написанные Сэмом Смитом
Синглы — лауреаты премии MOBO